Стенел (, Sthenelas, ) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Стенел, син на Египт и съпруг на Данаидата Стенела
 Стенел (син на Мелас), син на Мелас (аргонавт), убит е от Тидей
 Стенел, син на Кротоп, цар на Аргос 15 век пр.н.е.
 Стенел (син на Персей), син на Персей и Андромеда, цар на Микена 14 век пр.н.е.
 Стенел (син на Актор), син на Актор
 Стенел (син на Капаней), син на Капаней, цар на Аргос 13 век пр.н.е.

Други:
 Стенел (поет), поет на трагедии, съвременник на Аристофан
 (3794) Стенел, астероид от Троянската група